Bytschkow oder Bytschkowa ( bzw. Бычкова; englische Transkription: Bychkov bzw. Bychkova) ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Fjodorowitsch Bytschkow (1818–1899), russischer Historiker und Paläograf
 Igor Bychkov (* 1987), spanischer Stabhochspringer
 Jekaterina Andrejewna Bytschkowa (* 1985), russische Tennisspielerin
 Julija Wassiljewna Bytschkowa (* 1979), russische Architektin und Landschaftsarchitektin
 Michail Iwanowitsch Bytschkow (1926–1997), russischer Eishockeyspieler
 Semjon Bytschkow (* 1952), russischer Dirigent
 Sergej Anatoljewitsch Bytschkow (* 1975), russischer Sprinter
 Wiktor Bytschkow (* 1938), sowjetischer Leichtathlet
 Wladimir Bytschkow (1929–2004), sowjetischer Filmregisseur